Nederlands persoon
Fred Stuger, saxofonist
Olaf Stuger, PVV-politicus
Oostenrijks persoon
Paul Stüger, atleet